Fernand Duchaussoy (né en 1942), ancien président de la Fédération française de football ;
Herménégilde Duchaussoy (1854-1928), météorologue français ;
Jacques Duchaussoy, écrivain français ;
Michel Duchaussoy (1938-2012), acteur français.